Eine Woche voller Samstage ist der Titel von:

 Eine Woche voller Samstage, erster Band der Kinderbuchreihe Sams von Paul Maar, siehe Sams (Buchreihe) #Eine Woche voller Samstage (1973)
 Eine Woche voller Samstage (Film), deutscher Film von Manfred Jenning (1977)